Ангеликѝ Варела̀ () е гръцка писателка и преводачка, авторка на много книги за деца и юноши.

Биография 
Родена е в 1930 година в големия македонски град Солун, Гърция. Още като малка се мести в Атина, където израства. Завършва Катедрата по история и археология на Атинския университет. Започва да се занимава с литература в 1966 година и оттогава се посвещава на литературата за деца. За приноса си към гръцката литература за деца е награждавана от Женското литературно общество, Кръга на гръцките детски книги и Министерството на образованието на Гърция.

Превежда и редактира много книги на гръцки език и си сътрудничи с гръцкото радио и телевизия, както и със списанията „Еритрос Ставрос“ (Ερυθρός Σταυρός), „Синергасия“ (Συνεργασία), „Роди“ (Το Ρόδι) и други. Нейните творби, сред които и много представления и други театрални постановки, се поставят често в училищните постановки из цяла Гърция. Ангелики Варела е председателка на Женското литературно общество и е членка на Националното сдружение на гръцките писатели, Кръга на гръцките детски книги и на Клуб за изучаване и изследване на детската литература „Диадромес“.

В 1985 година нейната книга „Филенада, Фудокия му“ (Φιλενάδα, Φουντουκιά μου) печели едно от трите отличия на Международната награда за детска литература „Януш Корчак“ в Полша. Ангелики Варела е номинирана за цялостното си творчество от Кръга на гръцките детски книги за наградата „Ханс Кристиан Андерсен“ в 1990 година. Варела е отличена с наградата „Държавна книга на знанието“ за своята творба „Коринт“ (Κόρινθος).

Творчество 
Сред по-известните произведения на Варела са:

Самостоятелни творби 
 Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια, Άγκυρα (2015)
 Γαβγίζοντας την αγάπη, Ψυχογιός (2012)
 Δώσε την αγάπη, Εκδόσεις Πατάκη (2012)
 Καλημέρα, Ελπίδα, Εκδόσεις Πατάκη (2012)
 Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, Ψυχογιός (2012)
 Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, Ψυχογιός (2012)
 Το χατίρι του δράκου, Μεταίχμιο (2012)
 Άγια Νύχτα, το τραγούδι τ’ ουρανού, Ψυχογιός (2011)
 Μια παράξενη μέρα, Μεταίχμιο (2011)
 Δέκα σάντουιτς με ιστορίες, Ψυχογιός (2010)
 Ο λιμενάρχης με τ' άσπρα φτερά, Ψυχογιός (2010)
 Ποιος παίζει μπάλα στο ταβάνι μας; Βιβλιόφωνο (2010)
 Τι κάνεις; Είσαι καλά; Εκδόσεις Παπαδόπουλος (2010)
 Φιλία σε τέσσερις... ρόδες, Εκδόσεις Πατάκη (2010)
 Ένας μικρός ποδοσφαιριστής, Εκδόσεις Παπαδόπουλος (2009)
 Κόρινθος, Εκδόσεις Πατάκη (2009)
 Κορόνα από χιόνι..., Εκδόσεις Πατάκη (2009)
 Κρήτη, Εκδόσεις Πατάκη (2009)
 Ταξίδι χωρίς βαλίτσα, Εκδόσεις Πατάκη (2009)
 Μια παράξενη μέρα, Μεταίχμιο (2008)
 Ο λιμενάρχης με τ' άσπρα φτερά, Ψυχογιός (2008)
 Το ποδηλατάκι-ήλιος, Εκδόσεις Παπαδόπουλος (2008)
 Άγια Νύχτα, το τραγούδι τ’ ουρανού, Ψυχογιός (2007)
 Γαβγίζοντας την αγάπη, Ψυχογιός (2007)
 Γελαστός κι αγέλαστος, Σύγχρονη Εποχή (2007)
 Καλοκαιρινά Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2007)
 Με το χαμόγελο στα χείλη, Εκδόσεις Πατάκη (2006)
 Στη γιορτινή τη γλάστρα κέδροι, έλατα και άστρα, Εκδόσεις Πατάκη (2006)
 Το πιάτο του Αλέξανδρου, Πορτοκάλι (2006)
 Δώσε την αγάπη, Εκδόσεις Πατάκη (2004)
 Πώς γράφεται η λέξη μητέρα; Μίλητος (2004)
 Αγαπάμε το σχολείο, Παγουλάτοι Αφοί (2003)
 Η φύση και πως τη φροντίζουμε, Παγουλάτοι Αφοί (2003)
 Καλημέρα, Ελπίδα, Εκδόσεις Πατάκη (2003)
 Δέκα σάντουιτς με ιστορίες, Ψυχογιός (2002)
 Σε δύο τρελά ημίχρονα, Μίνωας (2002)
 Ο Θεός αγαπά τα πουλιά, Εκδόσεις Πατάκη (2001)
 Καλοκαιρινά Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2000)
 Με ευχές, φλουριά κι αγάπη, Περίπλους (2000)
 Το φεγγάρι παίζει σκάκι, Εκδόσεις Πατάκη (2000)
 9 τηλεφωνήματα κι ένας λαγός, Μίνωας (1999)
 With Xenios in Greece, Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών (1999)
 Κόρινθος, Εκδόσεις Πατάκη (1999)
 Κρήτη, Εκδόσεις Πατάκη (1999)
 Διονύσιος Σολωμός, Εκδόσεις Πατάκη (1998)
 Ένα πρωί με τον Αίσωπο, Εκδόσεις Πατάκη [κείμενα, αφήγηση] (1997)
 Δράκε, δράκε είσ' εδώ; Εκδόσεις Πατάκη (1996)
 Φιλενάδα, φουντουκιά μου, Εκδόσεις Πατάκη (1996)
 Αρχίζει το ματς, Εκδόσεις Πατάκη (1995)
 Έξι εναντίον ενός, Εκδόσεις Πατάκη (1992)
 Η Ελλάδα κι εμείς, Χρυσή Πέννα (1992)

В съавторство 
 Έχω πάντα δικαίωμα, Έναστρον (2013)
 Οι πιο ωραίες ιστορίες για το Πάσχα, Μίνωας (2011)
 Αντώνης Δελώνης, Ο εκπαιδευτικός, ο λογοτέχνης, ο άνθρωπος, Νέος Αργοναύτης (2010)
 Διακοπές με αγγλικά, Εκδόσεις Πατάκη (2009)
 12 δώρα για τα Χριστούγεννα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος (2008)
 Στον κήπο με τα παραμύθια, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (2008)
 Το σχολικό ημερολόγιο των βιβλιοφάγων 2008 – 2009, Εκδόσεις Πατάκη (2008)
 Φιλαναγνωσία και σχολείο, Εκδόσεις Πατάκη (2008)
 Ήρωες της Ελλάδας, Ψυχογιός (2007)
 Ιστορίες που παίζουν κυνηγητό, Μίνωας (2007)
 Καλοκαιρινά Α΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2007)
 Καλοκαιρινά Β΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2007)
 Καλοκαιρινά Γ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2007)
 Καλοκαιρινά Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2007)
 Καλοκαιρινά ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2007)
 Παλιά επαγγέλματα, Κέδρος (2006)
 Παίζουμε; Αστήρ (2005)
 Πόλεμος και ειρήνη, Ψυχογιός (2005)
 Αθάνατο Ολυμπιακό Πνεύμα, Ψυχογιός (2003)
 Θα' θελα τόσα να σου πω μαμά. Θα' θελα τόσα να σου πω μπαμπά, Ψυχογιός (2001)
 Πέντε συγγραφείς μιλούν για τον Γ. Δροσίνη, Κάμειρος (2001)
 Καλοκαιρινά Β΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2000)
 Καλοκαιρινά Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (2000)
 Στην παλιά μου γειτονιά, Εκδόσεις Καστανιώτη (2000)
 Καλοκαιρινά Α΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (1999)
 Καλοκαιρινά Γ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (1999)
 Καλοκαιρινά ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Πατάκη (1999)
 Αθάνατη ιδέα, Άγκυρα (1996)
 Στο γαλαξία της ενωμένης Ευρώπης, Άγκυρα (1996)
 Τα γιορινά μας, Παπαδημητρίου [κείμενα, επιμέλεια] (1993)

Преводи 
 Shakespeare, William, 1564 – 1616, Η τρικυμία, Άγκυρα (1996)
 Shakespeare, William, 1564 – 1616, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, Άγκυρα (1996)

Критика 
 Η Νίτσα Χελωνίτσα αλλάζει σπίτι [Λένα Μερίκα, Η Νίτσα Χελωνίτσα αλλάζει σπίτι], Περιοδικό Index, τχ. 34, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009.

Бележки 

Родени в Солун
Гръцки писатели
Македонски гърци
Гръцки детски писатели
Гръцки преводачи
Възпитаници на Атинския университет